Гринцевич — фамилия. Известные носители:

 Гринцевич, Людвик (1717—1783) — архитектор Великого княжества Литовского.
 Гринцевич, Степан Иванович (1919—1984) — гвардии старший сержант, кавалер ордена Славы всех степеней.
 Гринцевич, Михаил Николаевич (1862—после 1916) — российский политик начала XX века, член Государственной думы I созыва.

См. также 
 Талько-Гринцевич, Юлиан (1850—1936) — польский антрополог.